Maria von Sachsen bzw. Marie von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Maria von Sachsen (1515–1583), Herzogin von Pommern-Wolgast
 Maria von Sachsen (1796–1865), Großherzogin von Toskana
 Maria von Sachsen-Weimar (1571–1610), Äbtissin des Stifts Quedlinburg
 Maria Amalia von Sachsen (1724–1760), Königin von Neapel und Sizilien und Königin von Spanien
 Maria Amalie von Sachsen (1757–1831), Herzogin von Pfalz-Zweibrücken

 Marie von Sachsen-Weimar-Eisenach, Prinzessin von Preußen
 Marie von Sachsen-Weimar-Eisenach (1849–1922), Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzogin zu Sachsen, Prinzessin Reuß zu Köstritz
 Marie von Edinburgh (1875–1938), Mitglied des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha und Königin von Rumänien
 Marie von Württemberg (1799–1860), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha
 Marija Alexandrowna Romanowa (1853–1920), durch Heirat Prinzessin von Großbritannien und Irland sowie Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha
 Marie von Preußen (1855–1888), durch Heirat Prinzessin von Sachsen-Altenburg
 Marie zu Mecklenburg (1803–1862), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Marie von Hessen-Kassel (1804–1888), Prinzessin von Hessen-Kassel und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Marie Hedwig von Hessen-Darmstadt (1647–1680), Landgräfin von Hessen-Darmstadt und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen

 Maria Theresia von Österreich (1767–1827), durch Heirat Königin von Sachsen
 Maria Antonia von Bayern (1724–1780), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Maria Carolina von Savoyen (1764–1782), durch Heirat Prinzessin von Sachsen
 Maria Immaculata von Neapel-Sizilien (1874–1947), durch Heirat Prinzessin von Sachsen, Herzogin zu Sachsen
 Maria Luisa von Bourbon-Parma (1802–1857), durch Heirat Prinzessin von Sachsen
 Maria Kunigunde von Sachsen (1740–1826) Prinzessin von Polen, Litauen und Sachsen, Fürstäbtissin der freiweltlichen Reichsstifte Essen und Thorn
 Maria Benigna Franziska von Sachsen-Lauenburg (1635–1701), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg 
 Maria Augusta von Sachsen (1782–1863), sächsische Prinzessin und polnische Thronerbin

Siehe auch:

 Charlotte Marie von Sachsen-Jena (1669–1703), Prinzessin von Sachsen-Jena und Herzogin von Sachsen-Weimar
 Dorothea Maria von Anhalt (1574–1617), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar
 Dorothea Maria von Sachsen-Weimar (1641–1675), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Zeitz
 Mary, Countess of Harewood (1897–1965), Mitglied des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha
 Sophie Marie von Hessen-Darmstadt (1661–1712), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Eisenberg
 Sophie Marie von Sachsen, Prinzessin von Sachsen, Herzogin in Bayern, siehe Sophie von Sachsen (1845–1867)